un prénom breton, diminutif de Frañsez (équivalent breton du prénom français François).
 Fanch Drougard, photographe ;
 Fañch Broudig, journaliste et écrivain breton de langues bretonne et française ;
 Fañch Favé, coureur cycliste français ;
 Fañch Kerrain, prêtre, philosophe et écrivain de langues bretonne et française ;
 Fañch Le Henaff, graphiste, affichiste et créateur de caractères typographiques utilisant la langue bretonne ;
 Fañch Morvannou, universitaire français de langues bretonne et française ;
 Fañch Peru, écrivain de langue bretonne ;
 Fañch Postic, ethnologue français, spécialisé dans la littérature orale et spécialiste de l'œuvre de François Cadic ;
 l'affaire Fañch, portant sur le refus des autorités françaises d'enregistrer à l'état civil le prénom Fañch avec le tilde, depuis 2017.
 Voir toutes les pages commençant par Fañch.
 le pays Fañch

Prénom breton
Prénom masculin